

Personnalités 

 Adalbert Ndzana (né en 1939), évêque de Mbalmayo ;
 Lambert Ndzana, réalisateur de Autopsie du cinéma africain et de Trois filles, deux garçons ;
  (né en 1983), footballeur camerounais.

Lieux 

 Ndzana, localité de la Région du Centre, au Cameroun.